Het ATP-toernooi van München 2013 (met de officiële naam BMW Open) werd gespeeld van 29 april tot en met 5 mei 2012. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos in de Duitse stad München.

Het toernooi van 2013 trok 36.700 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

München
ATP-toernooi van München